Detta är en lista över sjöar i Torsby kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Torsby kommun.

Lista

Torsby kommun
 Lista